Durazzo est :
 le nom italien de la ville de Durrës en Albanie (ancienne Dyrrachium Δυρράχιον / Durrhákhion) qui est devenu le patronyme d'au moins trois familles sans rapport généalogique les unes avec les autres.
 Une branche de la maison capétienne d'Anjou-Sicile, les ducs de Durazzo, ou Duras prend ce nom  en 1272 après la prise aux Vénitiens de la ville, qui restera en sa possession jusqu'en 1392, lorsqu'elle revient aux Vénitiens :
Jean de Durazzo (1294-1336)
 Charles de Durazzo (1323-1348)

 Une famille de doges de la république de Gênes fondée par Giorgio Durazzo en 1387 :
 Giacomo Durazzo (1717-1794), diplomate et homme de théâtre italien
 Jérôme-Louis-François Durazzo (1739-1809), homme politique génois, doge de la République ligurienne
 Ippolito Maurizio Maria Durazzo (1752-1818), botaniste italien.
Cette famille tient ce nom de Giorgio Durazzo, originaire de cette ville, qui après avoir été capturé et réduit en esclavage est libéré, se fixe à Gênes où ses descendants prospèrent jusqu'à devenir à partir du  l'une des familles les plus puissantes de Gênes.
 Une famille de la noblesse corse, liée à l'Office de Saint-Georges, les Durazzo di Fozzano ou Fozzani Durazzo dont :
 Michelangelo Durazzo di Fozzano, comte della Rocca (1698-1773).
Celui qu'on appelle souvent le général Michel Durazzo, qui fut l'un des plus fervents soutiens de l'éphémère roi de Corse, Théodore de Neuhoff, est le fils de Durazzo di Fozzano (1673-1751), né à Fozzano en Corse du Sud. Ce dernier reçoit le prénom de Durazzo en hommage au gouverneur de la Corse en fonction : Carlo-Emmanuele Durazzo. Ses deux fils Michelangelo et Gianpaolo adopteront le nom de leur père comme patronyme, de même que tous leurs descendants, qui délaisseront celui de Fozzano. Cette famille est citée dans deux guerres intestines qui marquèrent les années 1830 dans la région de Sartène : celle de Fozzano qui les opposa à Colomba Carabelli dont Mérimée a tiré Colomba (nouvelle) ; celle, dite Guerre de Sainte-Anne dans laquelle, alliés aux Rocaserra, les Durazzo affrontèrent les Susini et les Ortoli, sur fond de dissensions entre légitimistes et orléanistes.
La référence à la Rocca est partagée par un grand nombre de familles du sud de la Corse qui se disent descendre des comtes de la Rocca qui dominèrent une grande partie de l'île du Moyen Âge à la Renaissance.
 Hector Durazzo (1858-1920). Maire de Belvédère-Campomoro, conseiller général de l'arrondissement de Sartène.
 François-Michel Durazzo (1956). Écrivain de langue corse et traducteur. Arrière-petit-fils du précédent.
 Véronique Durazzo (1959). Artiste plasticienne. Arrière-petite-fille d'Hector Durazzo (1858-1920). 
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme